Der Skisprung-Grand-Prix 2002 (offizielle Bezeichnung: FIS Grand Prix Skispringen 2002) war eine vom Weltskiverband FIS zwischen dem 10. August 2002 und dem 14. September 2002 ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Der an vier verschiedenen Orten in Europa ausgetragene Grand-Prix bestand aus sechs Einzelwettbewerben. Den Sieg in der Gesamtwertung konnte der Österreicher Andreas Widhölzl erringen, der fünf der sechs Springen gewann. Auf dem zweiten und dritten Platz folgten der US-Amerikaner Clint Jones und der Finne Janne Ahonen erringen. Der Titelverteidiger Adam Małysz aus Polen belegte den 10. Platz. Die Nationenwertung gewann das auch im Vorjahr siegreiche Team aus Österreich vor Finnland und den Vereinigten Staaten.

Ergebnisse und Wertungen

Grand-Prix Übersicht

Wertungen

Siehe auch 
Skisprung-Weltcup 2002/2003
Skisprung-Continental-Cup 2002/03

Weblinks 
 
 Nationenwertung (PDF; 18 kB)

Skisprung-Grand-Prix
Sportveranstaltung 2002